Malm har flere betydninger:

 Malm – metalholdige bjergarter
 Malm (bydel) – bydele i Sverige og Finland
 Malmi (svensk: Malm) – en bydel i Helsinki
 Helsinki-Malmi Lufthavn (svensk: Helsingfors-Malm flygplats) – en lufthavn i Helsinki